Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио прошли 31 июля и 3 августа 2021 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов, которые выполнили квалификационные требования по высоте прыжка или мировому рейтингу.

Медалисты

История 
Соревнование в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 29-й раз и станет одним из 12 видов легкой атлетики, проводимых на всех летних Олимпийских играх.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 в прыжках с шестом у мужчин установлен 5,80 метра. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учётом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 32.

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также последний региональный чемпионат был засчитан, даже если он проведен не во время квалификационного периода.

29 июня 2021 года 21 прыгун в высоту с шестом прошли квалификацию по установленному нормативу и 9 — по рейтинговым позициям.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

 Олимпийский чемпион и обладатель Олимпийского рекорда 2016 года по прыжкам в высоту с шестом бразилец Тиаго Браз да Силва прошел квалификацию и примет участие на Олимпийских играх в Токио.

Формат и календарь турнира 
Соревнования 2020 года проходят по двухкруговому формату, введенному в 1912 году. Два различных раунда прыжков — квалификационный и финальный. В финальном раунде не учитываются результаты квалификационного раунда. Прыгуны выбывают, если у них есть три не использованных попытки, будь то на одной высоте или между несколькими высотами, если они попытаются изменить высоту до того, как использовали попытку на установленной высоте.

В квалификационном раунде турнира в Токио 2020 планка устанавливается на высоте 5,30 до 5,75 метров (закончив отбор в финальную стадию, не достигнув квалификационного норматива). Отбираются минимум 12 спортсменов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату. Финал продолжается до тех пор, пока все прыгуны не выбывают.

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Квалификация 
Норматив: 5,80 м (Q) или 12 лучших по результату (q)

 Q — выполнен квалификационный норматив
 q — квалифицирована по лучшему результату среди невыполнивших квалификационный норматив
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 OR — олимпийский рекорд

 WR — мировой рекорд
 AR — рекорд континента
 NR — национальный рекорд
 NM — нет ни одной зачётной попытки
 DNS — не стартовала

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020

Прыжки с шестом на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2020
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх